Alfa Romeo 115 — серия итальянских рядных перевёрнутых 6-цилиндровых авиадвигателей воздушного охлаждения, разработанная компанией Alfa Romeo на основе конструкции британского de Havilland Gipsy Six и выпускавшаяся с 1936 по 1956 годы. Включала модели -1, bis, ter и Alfa Romeo 116.

Всего было выпущено около 1600 экземпляров двигателей, устанавливавшихся преимущественно на лёгких и учебных самолётах.

Особенности конструкции 
Как и у оригинальной британской модели у Alfa Romeo 115 цельнолитой картер из лёгкого магниевого сплава "электрон", стальные цилиндры с оребрением, съёмные головки цилиндров из алюминиевого сплава.

Коленчатый вал с противовесами, 6 шатунных шеек, 7 подшипников скольжения, двигатель безредукторный.

Модификации 
110ter 4-цилиндровый вариант 115ter
115-1  (115-I) мощность 195 л.с. на 2200 об/мин; (на крейсерской скорости 140 л.с. на 1500 об/мин, максимальная 205 л.с. на 2350 об/мин);
115bis (115-2 / 115-II) максимальная мощность 195 л.с.;
115ter (115-3 / 115-III) 215 л.с. на 2100 об/мин (100/130-октановое топливо), максимальная мощность 225 л.с. на 2350 об/мин с тем же топливом;
116-1 (116-I) цилиндры рассверлены до 120 мм. мощность 210 л.с. на 2250 об/мин, максимальная 220 на 2360 об/мин.

Применение 

 Ambrosini SAI.2S (115-1)
 Ambrosini SAI.3
 Ambrosini S.7 (115ter)
 Bestetti BN.1 (1 прототип)
 Breda Ba.75 (прототипы)
 Breda Ba.79S
 CANT Z.1012 (или 110?)
 Caproni Ca.164
 Caproni Ca.309 Ghibli (115bis)
 Fiat G.46-1B (115bis)
 Fiat G.46-3B (115bis)
 Fiat G.46-4B (115bis)
 Fiat G.46-A (115ter)
 Fiat G.46-3A (115ter)
 Fiat G.46-4A (115ter)
 Nardi FN.305
 Nardi FN.315
 Saiman 200

См. также 
Сопоставимые двигатели:
 de Havilland Gipsy Six
 Hirth HM 506
 Menasco Buccaneer
 Ranger 6-440
 Walter Minor 6
 Список авиационных двигателей

Примечания

Источники 
 

 Archivio Storico Alfa Romeo - Volume II. Torino, novembre 1998.

Ссылки 

 Alfa Romeo AEREI Collezione Modelli di Marco Rigoni settembre 2005
 Видео YouTube «Alfa Romeo 115 T straight engine - Reihenmotor»

Поршневые авиационные двигатели
Двигатели воздушного охлаждения
Авиационные двигатели Alfa Romeo